Ostasiencup ist eine Bezeichnung für von der FIS organisierte Wettkampfserien:

Alpiner Far East Cup
Skilanglauf-Far-East-Cup